Голиков, Иван:
 Голиков, Иван Георгиевич (1913—1981) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 
 Голиков, Иван Илларионович (1735—1805) — курский купец 1-й гильдии, компаньон Г. И. Шелихова, один из участников создания Северо-Восточной компании.
 Голиков, Иван Петрович (1852—?) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва.